In der Handball-DDR-Liga der Männer gewann in der Saison 1985/86 die Zweitvertretung vom SC Dynamo Berlin die Staffel Nord. Da zweite Mannschaften nicht aufstiegsberechtigt waren, stieg der Tabellenzweite die BSG Stahl Brandenburg/Kirchmöser in die Handball-DDR-Oberliga auf. In der Staffel Süd mussten nach langem Hin und Her Entscheidungsspiele für den Oberligaaufstieg angesetzt werden. In diesen setzte sich die BSG Grubenlampe Zwickau gegenüber der SG Dynamo Mitte/EGS Suhl durch. Damit stieg Zwickau genauso wie Brandenburg als absoluter Neuling in der Oberliga auf.


Staffel Nord 
Die BSG Stahl Brandenburg/Kirchmöser verspielte den Staffelsieg, nachdem sie die letzten beiden Ligaspiele nicht gewinnen konnten. Punktgleich mit der Zweitvertretung vom SC Dynamo Berlin, entschieden die Spiele gegeneinander für die Berliner. Da zweite Vertretungen nicht aufstiegsberechtigt waren, stiegen die Brandenburger als absoluter Neuling in die höchste Spielklasse auf. Als Absteiger aus der Handball-DDR-Oberliga belegte die von Günter Dreibrodt angeführte Spielgemeinschaft Lok/Motor Süd-Ost Magdeburg den vierten Platz. Die beiden Aufsteiger aus der Bezirksliga die Betriebssportgemeinschaft (BSG) SVKE Britz und die SG Dynamo „Dr. Kurt Fischer“ Berlin sicherten mit den Rängen sieben und acht die Klasse. Die Britzer hatten zudem mit dem Olympiasieger von Moskau Klaus Gruner (176 Tore) den Torschützenkönig in ihren Reihen. Konnte die zweite Vertretung vom SC Empor Rostock in der Relegation den Abstieg in die Bezirksliga verhindern, musste die Zweitvertretung von Post Schwerin und die BSG EAW Treptow absteigen.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die DDR-Oberliga 1986/87   Teilnehmer an der Relegation zum Verbleib in der DDR-Liga   Absteiger in die Bezirksliga  (A) Absteiger aus der DDR-Oberliga 1984/85  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga  (*) Zweitvertretungen waren nicht aufstiegsberechtigt

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Staffel Süd 
Die SG Dynamo Mitte/EGS Suhl verspielte den Staffelsieg, nachdem sie aus den letzten vier Auswärtsspielen nur einen Punkt gewinnen konnten. So mussten auch im Süden die Spiele gegeneinander bei Punktgleichheit über den Staffelsieg entscheiden. Mit einem Tor mehr entschied die BSG Grubenlampe Zwickau diesen Vergleich gegenüber Suhl für sich und galt als Aufsteiger in die höchste Spielklasse. Durch eine Entscheidung am „grünen Tisch“ nach Saisonende, rückte Suhl, die das Spiel bei Aue II (26:26) für sich gewertet bekam, wieder auf den ersten Tabellenrang, der nun wiederum zum Aufstieg in die Handball-DDR-Oberliga berechtigte. Gegen dieses Urteil legte Zwickau Protest ein, so dass die DHV-Rechtskommission Entscheidungsspiele ansetzte, die dann fünf Monate nach dem letzten Ligaspiel ausgetragen wurden. In einem notwendigen 3. Spiel auf neutralen Platz in Apolda setzte sich dann Zwickau durch und stieg endgültig in die Oberliga auf. Mit der Armeesportgemeinschaft (ASG) Offiziershochschule Löbau, kam wie in der Nordstaffel der Absteiger aus der Oberliga auf den vierten Platz ein. Von den drei Aufsteigern aus der Bezirksliga konnte lediglich die Betriebssportgemeinschaft (BSG) LVB Leipzig die Klasse halten. Motor Bernburg, welche in der Relegation gegen die zweite Vertretung von Empor Rostock verlor, stieg wie die Zweitvertretung von Wismut Aue nach nur einem Jahr wieder in die Drittklassigkeit ab. Begleitet wurden beide von der BSG Einheit Halle-Neustadt, die noch 1980/81 in der Oberliga spielten.

Abschlusstabelle 

 Teilnehmer an den Entscheidungsspielen zur DDR-Oberliga 1986/87   Teilnehmer an der Relegation zum Verbleib in der DDR-Liga   Absteiger in die Bezirksliga  (A) Absteiger aus der DDR-Oberliga 1984/85  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Entscheidungsspiele (Oberligaaufstieg) 
In den Spielen der beiden Tabellenersten wurde der Aufsteiger in die Oberliga ermittelt.

|}
 Aufsteiger in die DDR-Oberliga 1986/87

Relegation 
In den Spielen der beiden Tabellenzehnten wurde der fünfte Absteiger in die Bezirksliga ermittelt.

|}
 Absteiger in die Bezirksliga

Aufstiegsrunde zur DDR-Liga 
Fünf Mannschaften aus den 15 Bezirksligen stiegen in die DDR-Liga auf. In fünf Gruppen zu je drei Mannschaften, ermittelten die 15 Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine die Aufsteiger. Die Erstplatzierten jeder Gruppe stiegen auf. Jede Mannschaft bestritt in ihrer Gruppe zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele.

Staffel 1 
Der für die erste und zweite Handball-Liga gesperrte Ex-Nationalspieler Wolfgang Böhme, verhalf seinen Heimatverein Einheit Heringsdorf zum Aufstieg in die Handball-DDR-Liga, für welche er dann nicht mehr spielberechtigt war.

In der Staffel 1 spielten die Meister aus den Bezirken Rostock, Neubrandenburg und Frankfurt (Oder).
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 2 
In der Staffel 2 spielten die Meister aus den Bezirken Potsdam, Cottbus und Leipzig.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 3 
In der Staffel 3 spielten die Meister aus den Bezirken Schwerin, Magdeburg und Berlin.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 4 
In der Staffel 4 spielten die Meister aus den Bezirken Gera, Karl-Marx-Stadt und Dresden.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 5 
In der Staffel 5 spielten die Meister aus den Bezirken Halle, Erfurt und Suhl.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur

Weblinks 
 

1985
Handballsaison 1985/86